Marc Meiling – judoka tedesco
 Song Meiling – moglie del Generalissimo e presidente della Repubblica di Cina Chiang Kai-shek
 Wang Meiling – tennista cinese